Maria von Geldern ist der Name folgender Personen:

* Maria von Geldern (Herzogin, † 1405) († 1405), Herzogin von Geldern 
 Maria von Geldern (Herzogin, † nach 1428) (1380–nach 1428), Herzogin von Geldern
 Maria von Geldern (Königin) (um 1434–1463), Königin von Schottland